Vaterpolo na Olimpijskim igrama je u programu od Igara u Parizu 1900. godine, i to u muškoj konkurenciji. Vaterpolo za žene je uključen u program na Igrama u Sydneyu 2000. godine.

Osvajači odličja na OI u vaterpolu

Muški 

1SFR Jugoslavija se raspala, a nijedna država nastala raspadom SFRJ nije sudjelovala na vaterpolskom turniru; SiCG nije sudjelovala zbog sankcija, a utjecajno osoblje u svjetskom vaterpolu nije ništa učinilo za dovesti Hrvatsku na olimpijski turnir, unatoč tome što je hrvatski klupski vaterpolo tada vladao Europom.

Žene

Odličja po državama 
Broji se od 1908. godine. Stanje nakon OI 2020.

Muški 

Kosim slovima označene su države koje više ne postoje.

Žene 

Kosim slovima označene su države koje više ne postoje.